

Pessoas
Daniel Salamanca Urey
Harold Clayton Urey
Experiência de Urey-Miller

Outros
4716 Urey

Desambiguação